

Toponyme 

 Heuqueville, commune française de l'Eure.
 Heuqueville, commune française de la Seine-Maritime.

Patronyme 

 Charles d'Heucqueville (1871-1935), magistrat, collectionneur d'art et philanthrope français ;
 Georges Vigneron d'Heucqueville (1908-1994), médecin aliéniste français ;
 de Heuqueville, famille de libraires parisiens : Jean II de Heuqueville ; Louis reçu maître le 20 décembre 1629, son fils Louis II de Heuqueville ;
 Noëlle Heuqueville,  femme relieur française de la Renaissance.

Voir aussi 
 Fondation d'Heucqueville